Мукерджі (бенг. মুখার্জি, ) — бенгальське прізвище, поширене переважно в індійському штаті Західний Бенгал. Традиційна версія його написання — бенг. মুখোপাধ্যায় (), а вимова — Мукопадге, Мукопадг'яй або ж Мукерджі. Етимологічно походить від санскритських слів «мук'я» (вождь) і «упадг'яй» (вчитель, наставник).

Носії цього прізвища зазвичай належать до найвищого прошарку касти брамінів і разом із членами родів Чаттерджі, Банерджі та Ґанґулі становлять вершки суспільства.

Персоналії 

 Абанінатх Мукерджі (* 1891—1937) індійський революціонер
 Бінод Біхарі Мукерджі (1904—1980) — індійський художник, один із засновників сучасного індійського малярства
 Дхрітіман Мукерджі (*1975) — індійський фотограф, природозахисник
 Пранаб Кумар Мукерджі (1935—2020) — індійський державний діяч, 13-й президент Індії
 Рані Мукерджі (* 1978) — індійська акторка
 Сіддгартха Мукерджі (*1970) — індійсько-американський медик, науковець і письменник

Бенгальські прізвища